Condado de Walton (Geórgia)
 Condado de Walton (Flórida)

Desambiguações de topônimos